Indianapolis 500 1965 je bila devetinštirideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 31. maja 1965.

Rezultati

1965 v športu
1965